De Wereldbeker van 1963 werd gespeeld tussen het Italiaanse AC Milan en het Braziliaanse Santos FC. Milan had de Europacup I gewonnen tegen Benfica en Santos de Copa Libertadores tegen Boca Juniors. 

Milan won thuis met 4-2 en Santos won met dezelfde cijfers in Rio de Janeiro, waardoor er twee dagen na die wedstrijd nog een derde wedstrijd gespeeld werd, die Santos won met 1-0 en zo de wereldtitel verlengde.

Wedstrijddetails

Exteren links
Match details and lineups at RSSSF.com
Match reports at UEFA.com
Match reports at FIFA.com

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1963